Гарденін Семен Іванович, Гарденін Семен Іванович (справжнє прізвище Коваленко; 02(14) лютого 1867, Чернігів — 1929, Москва) — оперний і камерний співак (лірико-драматичний тенор).
 Горденін Микола Миколайович, Микола Гарденін (12 травня 1860, м. Тамбов, Російська імперія — після 1925, Ялта (?)) — український архітектор.